Condado de Middlesex hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Condado de Middlesex (Connecticut) 
Condado de Middlesex (Massachusetts) 
Condado de Middlesex (Nueva Jersey) 
Condado de Middlesex (Virginia)

Lugares en Jamaica
Condado de Middlesex (Jamaica)